Sharan peut désigner.
le monospace Volkswagen Sharan.
Sharan Q